Heiliger Gottfried steht für Heilige namens Gottfried. Dazu zählen
Gottfried von Amiens (1066–1115) 
Gottfried von Arnstein († 1151)[?]
Gottfried von Cappenberg (1096/97–1127)